Pteroglossus culminatus är en fågel i familjen tukaner inom ordningen hackspettartade fåglar. Den betraktas i allmänhet som underart till gulbröstad tukan (Ramphastos vitellinus), men har getts artstatus av Birdlife International och IUCN, som kategoriserar den som livskraftig. Fågeln återfinns i Sydamerika i övre Amazonområdet från västra Venezuela till norra Bolivia.

Noter 

Tukaner
Fåglar i neotropiska regionen